Broćanac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Broćanac, un village situé dans la municipalité de Neum, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Broćanac, un village situé dans la municipalité de Posušje, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Broćanac, un village situé dans la municipalité de Rakovica, comitat de Karlovac.